CCG steht für:
 Canadian Coast Guard, die kanadische Küstenwache
 Carl-Cranz-Gesellschaft Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Weiterbildung mit Sitz in Oberpfaffenhofen
 Centrale für Coorganisation; siehe GS1 Germany, die deutsche EAN-Verwaltung
 Chemical Computing Group, eine kanadische Firma für Chemoinformatik-Software
 Collectible Card Game (auch Customizable Card Game); siehe Sammelkartenspiel
 Cologne Center for Genomics, ein Forschungsinstitut der Universität zu Köln
 Combinatory Categorial Grammar, eine formale Grammatiktheorie von Mark Steedman
 Command & Conquer: Generäle, ein Computerspiel
 Control Commission for Germany/British Element (Langform der Abkürzung CCG/BE), die Britische Militärregierung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
 Crane County Airport, ein Flughafen im US-Bundesstaat Texas nach dem IATA-Code
 Cranio-Corpo-Graphie, ein Verfahren um Störungen des Gleichgewichtsinns zu ermitteln und zu dokumentieren
 Clausius-Clapeyron-Gleichung, eine physikalische Gleichung zur Beschreibung des Dampfdruckes
 Tröster von Gethsemani, katholisches Ordenskürzel der Kongregation
 Consumer-Citizen-Gap

CC&G steht für:
 Cassa di Compensazione e Garanzia, ein Tochterunternehmen der italienischen Börse

ccg steht für:
 Chamba Daka (ISO-639-3-Code), Varietät von Daka (Sprache), dakoide Sprache der Chamba (Volk) in Nigeria

Abkürzung